La locution mauvais sens peut signifier
 à contresens,
 à l'envers.

Voir aussi
 Le bon sens.